Fernis har flere betydninger:

 Fernisering (kunstudstilling) – åbningshøjtidelighed for en kunstudstilling.
 Fernisering (håndværk) – fernisering af fx malerier eller gulve med fernis.

Se også
Fernis – er en væske som påføres træ og andre materialer, i flere lag, for at danne en hård overflade.